Schurawlynka () ist der Name ukrainischer Orte:

 Schurawlynka (Dnipropetrowsk), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk
 Schurawlynka (Kirowohrad), Dorf in der Oblast Kirowohrad
 Schurawlynka (Korosten), Dorf im Rajon Korosten, Oblast Schytomyr
 Schurawlynka (Radomyschl), Dorf im Rajon Radomyschl, Oblast Schytomyr

 Siehe auch
 Schurawlinka